Церква Різдва Христового — храм, висвячений на честь Різдва Христового, що, зазвичай, святкує храмове свято 24 грудня або 7 січня на свято Різдва Христового.

У світі існує лише два печерних храми Різдва Христового:
 Храм Різдва Христового (Фіолент) (Крим, Україна)
 Храм Різдва Христового (Вифлеєм) (Палестина)

В Україні Церкви різдва Христового є у таких населених пунктах:
 Київ, Поділ
 Київ, Оболонь
 Одеса
 Івано-Франківськ
 Тернопіль
 Чернігів (2000-річчя)
 Луцьк (кафедральний собор УГКЦ)
 Володимир (кафедральний собор ПЦУ)
 Чернівці (кафедральний собор ПЦУ)
 Галич
 Ізяслав
 Сєвєродонецьк
 Зіньків 
 Боромля
 Берездівці
 Вергуни
 Курилівка

В Молдові:
 Собор Різдва Христового (Тирасполь)

В Росії:
 Нижньокундрюченська, станиця

Див. також 

 Христоріздвяна церква